Базилика Успения Девы Марии в Аквилее (Санта-Мария-Ассунта, также Патриаршая базилика Успения Богородицы, ) — католическая базилика в центре древнеримского города Аквилея (Фриули — Венеция-Джулия), на улице Виа Сакра; ранее являлась центром Аквилейского патриархата; самые древние части храма относятся к IV веку, современное романское здание было построено, в основном, в XI и перестроено в XIII веке; рядом с храмом находится баптистерий и колокольня. Базилика была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1998 году, как часть ансамбля «Археологическая зона и патриаршая базилика Аквилеи».

История и описание 
Здание базилики Успения Девы Марии в Аквилее было возведено в XI веке: Аквилейский патриарх Поппо, родившийся в Баварии, привез архитектурный проект из Нижней Саксонии, в качестве образца для новой церкви. Базилика была построена в период с 1021 по 1031 годах по образцу церкви церкви Святого Михаила в Хильдесхайме, которая была построена в 1010—1033 годах и сегодня также входит в список памятников ЮНЕСКО. В отличие от «немецкой модели», у собора в Аквилее нет западного хора, но есть масштабная колокольня.

Притвор храма датируется IX веком: он структурно связан с раннехристианским баптистерием, возведённым в V веке. Фасад храма выполнен в романско-готическом стиле. Базилика имеет длину в 65,50 метра при ширине в 30 м и высоте в 23 м. Мозаики относятся к IV веку, а фрески — к разным эпохам: от раннехристианского периода до XII века; деревянный потолок был создан к 1526 году.

См. также 
 Собор Чивидале-дель-Фриули

Примечания

Литература 
 Luigi Marcuzzi: Aquileia und seine Kunstschätze. Sacile 1985.
 Giandomenico Romanelli (Hrsg.): Venedig. Kunst und Architektur. 2 Bde. Köln 1997, S. 59 ff.

Ссылки 
 

Базилики Италии
Аквилея
Аквилея
Католические храмы Италии
Храмы Фриули — Венеция-Джулии